Фёдор Коротков:
 Коротков, Фёдор Амосович (1908—1988) — советский конструктор, Герой Социалистического Труда.
 Коротков, Фёдор Иванович (1905—1983) — государственный и военный деятель эпохи СССР.
 Коротков, Фёдор Фёдорович (1902—1973) — советский военный деятель, генерал-майор.